Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij, een  Nederlandse anti-stalinistische communistische partij (1935 -1940)
Revolutionaire Socialistische Partij (India), een politieke partij in India sinds 1940
Revolutionaire Socialistische Partij (Peru), een politieke partij in Peru sinds 1976
Revolutionair Socialistische Partij, een Belgische trotskistische partij